Примера Уругвая по футболу 1987 года — очередной сезон лиги. Все клубы из Монтевидео. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1987 (Уондерерс и Насьональ) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1988, а также его победитель 1987 года (Пеньяроль).

Таблица

Матчи за право остаться в лиге 
Рампла Хуниорс — Мирамар Мисьонес 2:1, 0:1, 1:2

«Рампла Хуниорс» выбыл.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1987
Футбол в Южной Америке в 1987 году
1980-е годы в Уругвае